Westhofen ist der Name folgender Orte:

 Westhofen, Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Westhofen, ehemalige Verbandsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Westhofen (Schwerte), Ortsteil der Stadt Schwerte in Nordrhein-Westfalen, Namensgeber des Autobahnkreuzes Westhofener Kreuz
 Westhofen (Hückeswagen), Ortschaft in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 eine ehemalige Bauerschaft in Rauxel, Castrop-Rauxel, NRW; siehe Schwerin (Castrop-Rauxel)
 Westhofen im Elsaß, deutscher Name der Gemeinde Westhoffen im französischen Département Bas-Rhin
 Westhofen (Wüstung), eine Wüstung in der Gemarkung von Hatten im französischen Département Bas-Rhin

Westhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Westhofen (1820–1892), Landbaumeister in Köln bis 1847, anschließend Stadtbaumeister in Düsseldorf
 Karl Schlör von Westhofen-Dirmstein (1910–1997), deutscher Ingenieur 

Siehe auch:
 Westhoven
 Westenhofen
 Westenhofer
 Westenhöfer
 Westhoffen
 Westhof
 Westhoff